Mabrya är ett släkte av grobladsväxter. Mabrya ingår i familjen grobladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grobladsväxter
Mabrya